Louis Legrand peut désigner :
 Louis Legrand (1711-1780), théologien français ;
 Louis Legrand (1723-1807), graveur français ;
 Louis Melchior Legrand (1755-1800), général de brigade français ;
 Louis Legrand, photographe français du  ;
 Louis Legrand (1838-1926), homme politique français ;
 Louis Canon-Legrand (1860-1940), industriel belge ;
 Louis Legrand (1863-1951), graveur français ;
 Louis Legrand (1921-2015), pédagogue français.